Mead Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Mead Island (Fulton County, New York)
 Mead Island (Jefferson County, New York)
 Mead Island (Pennsylvania)